Lauroppia är ett släkte av kvalster som beskrevs av Subías och Rodríguez 1986. Lauroppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Lauroppia